

Brasil
Campo Belo — município de Minas Gerais
Campo Belo do Sul — município de Santa Catarina
Campo Belo (distrito de São Paulo)
Campo Belo (bairro de São Paulo)
Estação Campo Belo — Estação do Metrô de São Paulo

Ver também
Campos Belos

Desambiguações de topônimos